Меланхолия: «Меланхолия» — англо-германский фильм-драма 1989 года, реж. Энди Энжел.
 «Меланхолия» — филиппинский фильм-драма 2008 года, реж. Лав Диас.
 «Меланхолия» — фильм-катастрофа режиссёра Ларса фон Триера 2011 года.
 «Меланхолия Харухи Судзумии» — 14-серийный аниме-телесериал производства Kyoto Animation, вышедший на телевидении Японии в 2006 году.